Turneringen i basket vid OS arrangerades mellan 9 och 24 augusti 2008. USA vann guldet både på herr- och damsidan.

Medaljfördelning

Grupper

Herrar

Damer

Damer

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Herrar

Grupp A

Grupp B

Slutspel